Fond kan avse:
 Fond (ekonomi) – en samling av en rad olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper
 Fond (ekonomisk tillgång) – förvaltar en ekonomisk tillgång vars avkastning endast kan användas för specificerade ändamål
 Reservfond – i svenska företag en balansräkningspost
 Fond – en buljong som kokats med aromgivande grönsaker, se buljong
 Fond (scenografi) – ett tygstycke som utgör bakgrund i en scenografi
 Fond (restaurang) – en restaurang i Göteborg